De Oekraïense voetbalclub FK Sjachtar Donetsk speelt sinds 1976 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Sjachtar Donetsk

) 2022/23: I.v.m. de Russische inval in Oekraïne worden de thuiswedstrijden in Warschau gespeeld

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Oekraïne
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Sjachtar Donetsk
FK Sjachtar Donetsk